d

Die Premijer Liga 2003/04, die einem Sponsorenvertrag zufolge auch BHT Premijer Liga genannt wird, war die vierte Spielzeit der höchsten bosnisch-herzegowinischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 13. September 2003 und endete am 29. Mai 2004.

Meister wurde NK Široki Brijeg mit 61 Punkten.

In dieser Saison mussten FK Glasinac Sokolac und HNK Brotnjo Čitluk absteigen. Diese Vereine fanden sich in der Saison 2004/05 somit in der Ersten Liga RS und in der Ersten Liga FBiH wieder.  Als dessen Ablöser waren FK Budućnost Banovići aus der Ersten Liga FBiH und FK Slavija Sarajevo aus der Ersten Liga RS vorgesehen.

Modus 
Die 16 Mannschaften traten an insgesamt 30 Runden gegeneinander an. Jedes Team spielte dabei einmal zu Hause und einmal auswärts gegen jedes der fünfzehn anderen Teams. Der Meister nahm an der Qualifikation zur UEFA Champions League teil, der Zweite und der Pokalsieger traten im UEFA-Pokal an. Die zwei Letztplatzierten stiegen in die zweithöchste Liga, die Erste Liga, ab.

Abschlusstabelle 
Tabellenführer

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2003
Fußballsaison 2003/04